Gąbin (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Gąbin (stad), een stad in bovenstaande gemeente
 Gąbin (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Nakielski
 Gąbin (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryficki